Richard Deacon (1921 - 1984) est un acteur américain.
 Richard Deacon (1949 -) est un sculpteur britannique.
 Pseudonyme de Donald McCormick (1911-1998), auteur britannique.